Barbour County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Barbour County (Alabama)
 Barbour County (West Virginia)

Siehe auch:
 Barber County